Cette page présente la liste des membres de l'école Utagawa, artistes japonais qui ont créé des peintures et des gravures sur bois dans le style de lukiyo-e, de la fin de l'époque d'Edo jusqu'à la fin de l'ère Meiji.

Formation des noms 
La création de nom d'artiste de ces peintres ne suit pas une règle constante. 

Les artistes de la deuxième génération forment généralement leur nom d'artiste en prenant le premier kanji du nom de leur maître et y ajoute un deuxième kanji différent (ainsi Toyoharu, dont l'étudiant est Toyohiro). Avec la troisième génération, les noms sont créés principalement en prenant le deuxième kanji du nom du maître et en y ajoutant un autre (comme Toyokuni et son élève Kunisada). Dans quelques cas de cette étape cependant, le premier kanji du nom du maître est encore utilisé pour la création de noms (ainsi Toyokuni et Toyoshige). Une autre variante, rare, est l'emploi du deuxième kanji du nom du maître comme second kanji du nom de l'élève (par exemple Toyohiro et Naohiro).

À l'occasion, le même nom d'artiste est repris par des artistes différents et sans relations entre eux à différents époques (Kunichika ou Kunihisa). Il est également possible de rencontrer l'emploi de noms homonymes qui ont la même prononciation mais sont écrits avec des kanji différents (tel Hiromasa (広昌) et Hiromasa (広政)). 

Après qu'un événement laisse le nom du maître inutilisé, tel que sa disparition, son retrait de la vie publique ou un changement du nom d'artiste dont il use, l'ancien nom est souvent donné à un élève préféré. C'est ainsi que quelques noms continuent d'être employés avec une numérotation qui permet d'en distinguer les porteurs (ainsi Kuniteru I, II et III). Parfois ces noms sont utilisés par les artistes aux-mêmes et parfois ils sont ajoutés bien plus tard par des spécialistes étudiant ce domaine. 

Un cas particulièrement propre à semer la confusion est la succession de porteurs du nom « Toyokuni ». Après la mort de Toyokuni I, le nom est d'abord repris par son étudiant et fils adopté, Toyoshige I. Le nom n'est plus porté jusqu'à ce que Kunisada I commence à s'en servir en 1844. En fait, Kunisada s'appelle lui-même « Toyokuni II », ignorant le fait que Toyoshige est déjà le deuxième utilisateur du nom et cependant il est à présent uniformément connu sous le nom de « Toyokuni III ». Il offre son précédent nom d'artiste, « Kunisada », à son beau-frère et fils adopté Kunimasa III qui devient ainsi Kunisada II à partir de 1850. À partir d'environ 1870, après la mort de Kunisada I, Kunisada II s'appelle lui-même Toyokuni III (bien qu'il soit connu de nos jours du nom de Toyokuni IV - le conflit de numérotation causé par l'adoption du nom de Toyokuni II par Kunisada I continue à créer la confusion), et il transmet le nom Kunisada à Kunimasa IV (qui devient ainsi Kunisada III). Ce dernier n'utilise jamais le nom Toyokuni (bien qu'il ait parfois avancé qu'il l'a fait). La bibliographie établit à présent la liste des porteurs successifs de ces noms (avec les noms qu'ils utilisent donnés dans l'ordre pour chacun d'eux, et en utilisant la numérotation moderne pour les utilisateurs du nom « Toyokuni ») : 

 Toyokuni I 
 Toyoshige I / Toyokuni II 
 Kunisada I / Toyokuni III 
 Kunimasa III / Kunisada II / Toyokuni IV 
 Kunimasa IV / Kunisada III / Kōchōrō / Hōsai 

Quelques noms portés par les artistes de l'école Utagawa sont parfois aussi employés par des artistes d'autres écoles (tels Toyonobu, Shigenobu, Kunihiro entre autres), aussi le nom d'artiste n'est-il pas suffisant pour permettre une identification fiable. Le nom de l'école doit être ajouté pour obtenir la désignation exacte.

Explication du tableau 

Fondateur: Utagawa Toyoharu I (歌川 豊春; 1735-1814) 

La colonne de gauche contient les noms de élèves de Toyoharu I; en dessous et à droite se trouvent les noms de leurs élèves. Ce modèle se répète de nouveau pour leurs étudiants. Toyohiro dans la première colonne par exemple, est le professeur des artistes de Hirochika jusqu'à Toyokuma dans la deuxième colonne et Hiroshige I dans cette deuxième colonne est le professeur des artistes de Hirokage jusqu'à Shigeyoshi dans la troisième colonne etc.

Si elles sont connues, les dates sont données; si ce n'est pas le cas, les périodes d'activité artistique sont fournies. l'absence de données indique que les noms sont répertoriés dans la littérature mais qu'aucune œuvre datable n'a encore été trouvée.

La liste comprend également les noms de plusieurs artistes femmes; leurs noms sont particulièrement marqués. Ce sont en général des filles qui ont appris à dessiner de leurs pères et sont parfois autorisées à concevoir des images de cartouches pour les travaux de leurs pères, qu'elles signent ensuite de leur propres noms.

Cette liste n'est pas complète: des artistes de la cinquième génération ne sont que partiellement représentés dans la liste et les artistes de la sixième génération sont entièrement omis.

La moitié environ des noms figurant dans la liste ne se trouve pas dans la littérature occidentale. la liste provient en effet d'un projet japonais sur l'Internet, le , « Bibliographie complète des artistes de l' ukiyo-e »).

Table

Bibliographie 
 Richard Lane: Images from the Floating World. Fribourg, 1978, 
 Amy Reigle Newland (Hrsg.): The Hotei Encyclopedia of Japanese Woodblock Prints. 2 vol., Amsterdam, 2005, 
 Laurance P. Roberts: A Dictionary of Japanese Artists, Weatherhill, Tokyo and New York, 1976 and 1990, 
 Friedrich B. Schwan: Handbuch Japanischer Holzschnitt. Hintergründe, Techniken, Themen und Motive. Iudicium, München 2003,

Notes et références 

École de peinture japonaise
Liste en rapport avec le Japon